Руби Глум () — канадский мультсериал, спродюсированный компанией Nelvana и выходивший с 13 октября 2006 года по 1 июня 2008 года.

История создания 
Первоначально образ мира Руби Глум был создан американской компанией «Mighty Fine» в рамках оформления канцелярских изделий, прежде всего пеналов и рюкзаков. Позже ассортимент был расширен до одежды, игрушек и аксессуаров.

В 2004 году по мотивам этих образов была выпущена книга «Ruby Gloom’s Keys to Happiness» () и двух календарей на 2004 и 2005 годы.

Описание 
Действие происходит в вымышленном городе Глумсвилле, в Викторианском замке. Многие бы девочки отказались жить там, испугавшись паутины и тараканов, но не Руби. Её даже не остановило то, что вместе с ней живут странные существа.

Персонажи 

 Руби Глум ( — рубиновый мрак) — главный персонаж мультсериала. Это весёлая, жизнерадостная девочка. Её девиз «Думай позитивно!». Прошлое Руби неизвестно. Руби — рыжеволосая девочка в чёрном платье. У Руби есть котёнок Дум и игрушка Мистер Кролик. Руби Глум дружит со всеми жителями замка. Любит Черепудли.
 Айрис ( — радужная оболочка глаза) — лучшая подруга Руби. И Руби не смущает, что Айрис — циклоп. Айрис жизнерадостна, как Руби, даже слишком. Обожает прыгать. Носит чёрную одежду, у неё чёрные волосы и полосатые чулки. У неё есть летающий зверь, который похож на червя. Есть ещё растение Венера.
 Черепудли ( — черепастый парень) — главный мужской персонаж мультфильма. Черепудли необычный по своей натуре, ведь он — скелет. Он лучший друг Руби и она ему нравится (видно в некоторых сериях). Повторяющаяся шутка сериала, что Черепудли находит в себе талант, и говорит, что это у него от предков. Например: «Придумал, я буду кинорежиссёром, ведь мои предки были великими режиссёрами!» Ниже следует перечень профессий, которых он в себе находил:

 Художник
 Пилот
 Режиссёр,
 Французский следователь
 Исследователь
 Киногерой
 Генерал армии
 Инспектор манежа
 Учёный
 Шеф-повар
 Режиссёр-документалист
 Джазовый музыкант
 Архитектор
 Аниматор
 Портной
 Дрессировщик летучих мышей
 Волшебник
 Шекспировский актёр
 Астроном
 Эксперт этикета
 Изобретатель
 Скульптор
 Детектив
 Водитель поезда
 Инженер
 Механик
 Сумасшедший учёный
 Нищий и двоюродный брат Мрачного
 Британский барабанщик
 Создатель ледяных скульптур
 группа RIP менеджер
 Психолог
 Бездельник

 Мизери ( — жалкая) — подруга Руби. Она всегда плачет, всегда грустная — меланхолик. У неё множество родственников, но если они все вместе встретятся, будет глобальная катастрофа. Повторяющаяся шутка сериала — это, что Мизери говорит про нелепую смерть своей прапрапра…бабушки. Приставка «пра» изменяет своё количество. Мизери спит на гвоздях. Имеет талант — божественно поёт во сне, успела побывать вокалисткой и выступить на концерте вместе с друзьями. От сладкого становится сверхактивной. В 10 серии 1 сезона показано, что её волосы непослушны и тяжело расчёсываются: «Надоели волосы! Живут своей жизнью!» Во всех серия носит лёгкий платок синего цвета, покрывающий волосы полностью, также в её гардеробе присутствует готическое платье фиолетово-синего цвета с длинным воротником. Очень любит поэзию Шекспира, в 13 серии хотела вместе с Айрис стать Руби, чтобы привлечь внимание Черепудли. Часто говорит «`aу».
 Френк и Лен — сиамские близнецы. Интересно, что у Френка кожа синяя, а у Лена она имеет желтоватый оттенок. Они глупы и всё время ссорятся. Они музыканты, и всегда придумывают новые песни, особенно хорошо, когда намокнут.
 Трусли ( — пугливая летучая мышь) — летучая мышь, которая всего боится. Он даже не умеет летать, но в одном эпизоде всё-таки научился. Он боится всего: грома, стука, топота. Он, как и все персонажи, считает Мистера Кролика живым.
 Дум ( — судьба, рок) — чёрная кошка, питомец Руби. Она не мяукает и не разговаривает, её «речь» озвучивают скрипкой.
 Мистер Кролик — игрушка, но все жители замка считают его живым.
 Эдгар, Алан и По (отсылка к Эдгару Алану По и его стихотворению «Ворон») — вороны, занудливые, скучные. У них есть свой музей и своя библиотека. Носят цилиндры и строгие костюмы.
 Бу-Бу — призрак замка. Может, как и все призраки, ходить сквозь стены. Почти не может никого напугать. Его учили двое призраков.
 Сквиг — летающий червь Айрис. Хотя его не часто видно в кадре, он часто используется, как транспорт.
 Венера — ещё один домашний питомец Айрис. Несмотря на то, что это растение, оно умеет говорить. Венера — это венерина мухоловка. Венера говорит с французским акцентом, и она даже писала книгу.
 Доктор Мамблс (Mr. Mummbles) — профессор, который живёт рядом с Руби. Он всегда что-нибудь изобретает. Очень редко попадает в кадр. Живёт в стеклянном доме. Один раз строил большой парк развлечений.
 Мистеры Вайты — два призрака. Они представляют некую группировку призраков. Они похожи на гангстеров-мафиози: один из них носит шляпу, свою группировку они называют семьёй. Пытаются научить Бу пугать.
 Луна — персонаж, который появляется в каждой серии. Это просто луна с улыбающимся лицом. Она практически не говорит (только поёт песню заставки) и не играет особой роли в мультфильме. Но в одной из серий дом Руби чуть не вызвал у Луны головокружение, подлетев близко.

Родственники Мизери 
У Мизери очень много родственников. Вот некоторые из них.
 Майхем — первобытная женщина, сестра Мизери. Она обладает гигантской физической мощью. Ей очень жаль, что она истребила всех динозавров.
 Роса — японская гейша. Говорит в уважительном тоне. Но с Мигренью и Майхем она говорит совершенно по-другому.
 Мигрень — самолюбивая сестра Мизери. Она всегда говорит: «Я королева Мира!».
 Мотли — сестра Мизери, которая чуть не сгорела в Великом лондонском пожаре. У неё волосы и по сей день горят.
 Морока — девочка в причудливом костюме. Фасон называется «Пропасть в тёмную ночь посреди пустыни». Ходит со странной куклой, которую она всегда таскает за собой на поводке. Её любимая фраза «За что???» (). Пела с Френком и Ленном песню: «Ручка. Ластик. Бумаги только нет… Ручка есть, ластик, а бумаги только нет». При этом она почти понравилась Френку и Ленну, но они поняли, что поторопились с выводами, когда уже во время исполнения песни грянуло землетрясение.

Эпизоды 
 Gloomer Rumor | Мрачные слухи
 Grounded in Gloomsville | Сделано в Глумсвилле
 Doom with a View | Всевидящий Дум
 Missing Buns | Пропавший кролик
 Iris Springs Eternal | Айрис и вечный прыгатель
 Science Fair or Foul | Честное соревнование
 Poe-Ranoia | По-ранойя
 Unsung Hero | Невоспетый герой
 Quadro Gloomia | Квадроглумия
 Skull Boys Don’t Cry | Черепудли не плачут
 Bad Hare Day | Безумный день
 Happy Yam Ween | С новым счастьем
 Ruby Cubed | Руби в кубе
 Shaken, Not Scared | Не боюсь
 Once in a Blue Luna | Синяя луна
 Time Flies | Время летит
 Lucky Me | Я сам — талисман
 Misery Loves Company | Мизери любит гостей
 Sunny Daze | Солнечный удар
 Broken Records | Борьба за рекорды
 Gloomates | Под одной крышей
 Tooth or Dare | Волшебный зуб
 Venus de Gloomsville | Венера Глумсвильская
 Seeing Eye to Eyes | С глазу на глаз
 Name that Toon | Имя для героя
 Skull in the Family | Родная кость
 Writing on the Wall | Настенные росписи
 Deja vu — Again | Опять дежавю
 Ubergloom | Уберглум
 Pet Poepulation | По-пуляция домашних питомцев
 Hair(Less): The Musical — Part 1 | Без волос: Мюзикл — Часть 1
 Hair(Less): The Musical — Part 2 | Без волос: Мюзикл — Часть 2
 Beat Goes On | Соло на ударных
 Out Of This World | Не от мира сего
 Forget Me Not | Незабудка
 Frank and Len: Unplugged | Фрэнк и Лен: акустический концерт
 I’ll Be Home For Misery | Я буду ждать Мизери
 Disaster Becomes You | Катастрофа — это ты
 Last Train To Gloomsville — Part 1 | Последний поезд в Глумсвилль — Часть 1
 Last Train To Gloomsville — Part 2 | Последний поезд в Глумсвилль — Часть 2

Награды 
 Мультсериал «Руби Глум» был номинирован на престижную премию «Джемини» в категории «Лучшая анимационная программа или сериал».
 Сценарий серии «С новым счастьем» стал финалистом Канадской премии сценаристов 2007 года.

Интересные факты 
 Каждый эпизод начинается с маленькой мини-серии. Её ведёт или один персонаж, или сразу несколько. Единственное исключение — первый эпизод.
 Звук звонка в замке Руби такой же, как и в мультсериале «Битлджус». Также Робин Бадд был режиссёром обоих мультсериалов.
 Имя вóрона По и его братьев Алана и Эдгара является отсылкой к писателю Эдгару Алану По.

Примечания

Ссылки 
 

Мультсериалы Канады
Мультсериалы 2006 года
Мультсериалы в жанре чёрной комедии
Мультсериалы о привидениях